Rörvik, Zweden
Rørvik, Noorwegen